Райна Николова Каназирева е българска учителка и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Райна Каназирева е родена през 1882 година в Мехомия, тогава в Османската империя. Дъщеря е на видния мехомийски общественик и революционер Никола Каназирев. Братята ѝ Иван, Владислав и Владимир се занимават с революционна дейност, а Петър Каназирев е крупен търговец. Райна Каназирева учи в българското девическо класно училище в Сяр и работи като учителка. В края на 1896 година в къщата на Никола Каназирев Гоце Делчев основава мехомийския революционен комитет, в който влизат братята на Райна Владислав и Иван. Участва активно в просветните и революционни борби в Мехомия. Райна Каназирева заедно с учителката Елена Калайджиева от Неврокоп ушива знамето на революционния комитет в Разлога. След потушаванието на въстанието бяга при братята си в София. В 1906 година се омъжва за видния деец на Върховния комитет капитан Юрдан Стоянов, с когото имат син Иван. Юрдан Стоянов умира в 1910 година и по-късно Райна Каназирева се жени за прилепчанеца Милан Грашев, с когото живеят в Стара Загора и имат две дъщери – Живка и Здравка.

Неин личен архивен фонд се съхранява в Държавна агенция „Архиви“.

Родословно дърво

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМОК
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Каназиреви
Починали в Стара Загора
Родени в Разлог
Български имигранти от Македония в Стара Загора
Хора с архиви в Централния държавен архив
Учители в Сярското българско девическо класно училище
Деятелки на ВМОРО